Шакмановы () — княжеский владетельный род (таубии) в Балкарии.

История возникновения рода 
Генеалогия рода Шакмановых возводит своё происхождение к основателю рода Шакману жившему в начале XVII века. Существует несколько версий его происхождения. По одной он является потомком легендарного Басиата. В другой версии Шакман происходил из Архонского ущелья, предок его был ногайцем.

Владения 
Князья Шакмановы правили в Хуламском горском обществе в Хуламо-Безенгиевском ущелье. После 1917 года Шакмановы подверглись репрессиям и вынуждены были покинуть Хулам.

Генетическая генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хуламское общество (Холам Эл) 
 Сословная структура балкарцев и кумыков: сравнительный анализ
 Генеалогические предания о происхождении фамилий высшего сословия Балкарии и Карачая

Карачаево-балкарская аристократия